Nikolaevo se poate referi la:

 Nikolaevo, oraș în regiunea Stara Zagora, Bulgaria
 Nikolaevo, sat în regiunea Veliko Târnovo, Bulgaria
 Nikolaevo, sat în regiunea Gabrovo, Bulgaria
 Nikolaevo, sat în regiunea Pernik, Bulgaria
 Nikolaevo, sat în regiunea Plevna, Bulgaria
 Nikolaevo, sat în regiunea Sliven, Bulgaria